Bludau bezeichnet
 ein Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen, siehe Błudowo (bis 1945 Bludau, Kreis Braunsberg/Ostpreußen)
 ein Dorf in der Oblast Kaliningrad in Russland, siehe Kostrowo (Kaliningrad) (Кострово) (Bludau, Kreis Fischhausen/Ostpreußen)
 eine Gemeinde in Tschechien, siehe Bludov v Čechách
 ein Fluss in Ostpreußen, siehe Bludau (Fluss)

Bludau ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Bludau (1861–1913), auch: Aloisius Bludau, deutscher Kartograf, Geograph und Gymnasiallehrer
 Augustinus Bludau (1862–1930), katholischer Theologe und Bischof des Ermlandes
 Barbara Bludau (* 1946), Juristin und Wissenschaftsmanagerin
 Bruno Bludau (1890–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Eva Steininger-Bludau (1951–2022), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Jakob von Bludau († 1358), Priester des Deutschen Ordens und Bischof von Samland
 Jochen Bludau (1941–2023), Geschäftsführer des Elspe Festival sowie deutscher Schauspieler, Bühnenautor und Filmproduzent